Okręty US Navy o nazwie USS "Prometheus":
 "Prometheus" – bryg, w służbie w latach 1814-1818, poprzednia nazwa "Escape"
 "Prometheus" (AR-3) – okręt warsztatowy, w służbie w latach 1910-1946, brał udział w działaniach I i II wojny światowej.

Prometheus